

Patronyme 
 Eugène Van Roosbroeck (1928-2018), coureur cycliste belge
 Gustaaf Van Roosbroeck (1948- ), coureur cycliste belge
 Patrick Van Roosbroeck (1969- ), coureur cycliste belge

Homonymie
Homonymie de patronyme